Fuksa může být:
příjmení

 Ivan Fuksa (* 1963) – český politik
 František Fuksa (1859–1938) – český právník a divadelní ředitel
 Martin Fuksa (* 1993) – český sportovec, rychlostní kanoista
 Pavel Fuksa (* 1982) – český grafický designér, ilustrátor a tvůrce reklamních kampaní
 Petr Fuksa (* 1969) – český rychlostní kanoista, olympionik a mistr Evropy, otec Martina Fuksy
 Rudolf Fuksa (1930–1952) – účastník protikomunistického odboje

jiný význam
 lidové označení pro hnědou kobylu

podobné
 Ladislav Fuks (1923–1994) – český spisovatel

Související články 
 Fux
 Fuka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení